Роберт Хут (, Берлин, 18. август 1984) бивши је немачки фудбалер и репрезентативац. Троструки је освајач Премијер лиге и држи рекорд као немачки фудбалер са највише одиграних утакмица у Премијер лиги.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 

 
 Роберт Хут на сајту -{premierleague.com}- 

Рођени 1984.
Немачки фудбалери
Фудбалери Челсија
Фудбалери Мидлсброа
Фудбалери Стоука
Фудбалери Лестер Ситија
Одбрамбени играчи у фудбалу
Немачки фудбалски репрезентативци